Farkas Bolyai (1775-1856) – matematico ungherese, padre di János
János Bolyai (1802-1860) – matematico ungherese, scopritore della geometria iperbolica

Altro
1441 Bolyai – asteroide della fascia principale
Teorema di Bolyai-Gerwien – teorema geometrico